Lee Creek Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lee Creek Bridge (Natural Dam, Arkansas), NRHP-ID 90000508
 Lee Creek Bridge (Van Buren, Arkansas), NRHP-ID 09001241